Androclus (ook Androklos en Androcles) kan verwijzen naar:
 Androclus (Efeze) - De zoon van de Atheense koning Codrus en de stichter van Efeze
 Androclus (slaaf) - Romeinse slaaf in het verhaal van Androclus en de leeuw